Gareth Williams er navnet på flere personer:
 Gareth Williams (skuespiller), amerikansk skuespiller
 Gareth Williams (manuskriptforfatter), amerikansk manuskriptforfatter